Boulognerskogen kan syfta på:

Boulogneskogen – en park (Bois de Boulogne) i Paris sextonde arrondissement
Boulognerskogen, Gävle – en stor park i Gävle
Boulognerskogen, Skövde – en park på stadsdelen Östermalm i Skövde